Лилль-5 () — кантон во Франции, находится в регионе  О-де-Франс, департамент Нор.

Кантон образован в результате реформы 2015 года на основе упраздненных кантонов Лилль-Сюд-Вест, Лилль-Сюд и Лилль-Центр.

Состав кантона 
В состав кантона входят центральные и юго-западные кварталы города Лилль.

Политика 

С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют член городского совета Лилля Маэль Гизью (Maël Guiziou) и бывший вице-мэр Лилля Анн Миколайчак (Anne Mikolajczak) (оба — Европа Экология Зелёные).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки